Flavios puede referirse a lo siguiente:

 al nombre genérico de la dinastía Flavia;
 al nombre genérico de la gens Flavia.